Лельчук — еврейская фамилия:
 Лельчук, Виталий Семёнович (род. 1929) — советский и российский историк.
 Лельчук, Зоя Аврумовна (род. 1961) — немецкая шахматистка.
 Лельчук, Пётр Яковлевич (1898—2005) — учёный-медик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Лельчук, Семён Абрамович (1918—1941) — белорусский поэт, писал на идише.